Wanderson de Paula Sabino, Braziliaans voetballer
 Wanderson Maciel Sousa Campos,  Belgisch-Braziliaanse voetballer
 Wanderson do Carmo, Braziliaans voetballer